Gulbarga (district), een district van de Indiase staat Karnataka
 Gulbarga (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Gulbarga